Saints Row (computerspelserie), een computerspelserie ontwikkeld door Volition, Inc.
 Saints Row (computerspel), het eerste spel in bovengenoemde serie